Le qualificazioni del singolare  del Bank Austria Tennis Trophy 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Bank Austria Tennis Trophy  2007 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Fabio Fognini (primo turno)
 Iván Navarro (primo turno)
 Tomáš Zíb (ultimo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)

 Roko Karanušić (Qualificato)
 Ivo Minář (Qualificato)
 Stefano Galvani (Qualificato)
 Łukasz Kubot (ultimo turno)

Qualificati 

 Roko Karanušić
 Andreas Haider-Maurer

 Stefano Galvani
 Ivo Minář

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 2007